Lambdawaarde (motortechniek), de luchtovermaatfactor bij verbranding in een benzinemotor
 een ander woord voor de warmtegeleidingscoëfficiënt; zie Thermische geleidbaarheid